Pyskowice peut désigner en Pologne :
 Pyskowice, ville de la voïvodie de Silésie
 Pyskowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie